Alone signifie « seul » en anglais.

Oeuvres

Chanson 

 Alone, une chanson popularisée par le groupe Heart en 1987, reprise par Céline Dion en 2008 ;
 , une chanson des Bee Gees sortie en 1997 ;
 , une chanson de Marshmello sortie en 2016 ;
 , une chanson d'Alan Walker sortie en 2016 ;
 Alone, Pt. II, une chanson d'Alan Walker et Ava Max sortie en 2019, suite de la précédente ;

Album 

 Alone: The Home Recordings of Rivers Cuomo, un album de Rivers Cuomo ;
 Alone, un album de Judy Garland, sur Capitol avec Gordon Jenkins sorti en 1957 ;
 Alone, un album jazz de Bill Evans sorti en 1968 ;
 Alone (Again), un album jazz de Bill Evans sorti en 1977 ;
 Alone, un album du groupe Modern Talking sorti en 1999 ;
 Alone, un album d'Evan Brewer, sorti en 2011 ;
 Alone, le premier EP du girl group sud-coréen Sistar sorti le  ;
 Alone, un album des Pretenders, sorti en 2016 ;

Cinéma 
 Alone, un film d'horreur thaïlandais de Parkpoom Wongpoom et Banjong Pisanthanakun (2007) ;
 Alone ou Don't Grow Up, un film de science-fiction hispano-français de Thierry Poiraud (2015) ;
 Alone (혼자), un film dramatique sud-coréen de Park Hong-min (2016) ;
 Alone, un film américain de John Hyams (2020) ;

Télévision 

 Alone, un téléfilm de Michael Lindsay-Hogg diffusé en 1997 ;
 Alone, le titre original de l'épisode Seul de la  de la série télévisée X-Files.

Personnage de fiction 
Alone  peut aussi désigner :
 Alone, un personnage du manga Saint Seiya: The Lost Canvas.